Ханевал:

 Ханевал — город в провинции Пенджаб, Пакистан.
 Ханевал — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.